Еле́на Чижо́ва: Чижова, Елена Александровна (урождённая фон Дре́йер; 1893—1973) — участница Первой мировой и Великой Отечественной войн.
 Чижова, Елена Семёновна (род. 1957) — российская писательница, переводчик и эссеист, экономист, лауреат премии «Русский Букер» 2009 года.